est un film américain réalisé par Brad Silberling, sorti en 2002.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : 
 Réalisation : Brad Silberling
 Scénario : Brad Silberling
 Photographie : Phedon Papamichael
 Musique : Mark Isham
 Pays d'origine : 
 Genre : Film dramatique
 Date de sortie : 2002

Distribution 
 Jake Gyllenhaal : Joe Nast
 Dustin Hoffman : Ben Floss
 Susan Sarandon : Jojo Floss
 Alexia Landeau : Cheryl
 Richard Messing : Rabbin
 Mary Ellen Trainor : Mrs. Meyerson
 Richard Fancy : Mr. Meyerson
 Marcia Mitzman Gaven 
 Allan Corduner : Stan Michaels
 Holly Hunter : Mona Camp
 Ellen Pompeo : Bertie Knox
 Edward Lachman : Photographe
 Gordon Clapp : Tanner
 Dabney Coleman : Mike Mulcahey
 Mary Catherine Garrison : Caroline
 Audrey Marie Anderson : Audrey Anders
 Colombe Jacobsen-Derstine : Patty 
 Richard T. Jones : Ty
 Roxanne Hart : June Mulcahey
 Tom Dahlgren : Juge

Liens externes 
 

Film américain sorti en 2002
Film avec une musique composée par Mark Isham
Film dramatique américain
Film tourné au Massachusetts
Film tourné en Californie
Film de Touchstone Pictures